Война — українське прізвище.

Відомі носії:

 Андрій Война (? — 1628/1630) — урядник Великого князівства Литовського.
 Бенедикт Война (? — 1615) — релігійний діяч Великолитовського князівства. Віленський римо-католицький єпископ.
 Война Богдан Олегович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Война Володимир Іларіонович — полковник Армії УНР.
 Война Олексій Дорофійович — український радянський дипломат, дослідник проблем загальної історії та міжнародних відносин.

Українські прізвища